A15, A.15 или A-15 могут значить:

Компьютерные устройства 
 Apple A15 — 64-битный микропроцессор компании Apple выпущенный в 2021 году.
 ARM Cortex-A15 — ядро 32-битных чипов на ARM-архитектуре разработанное компанией ARM Holdings.

Медицинские продукты 
 АТХ код A15 — стимуляторы аппетита, по классификации лекарств и других медицинских продуктов разработанной ВОЗ.

Дороги 
 A15 — автомагистраль во Франции:  — Сержи-Понтуаз.